Kármán András (?–1761) református tanár
 Kármán András (1973) közgazdász, államtitkár